Picture Rocks kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Picture Rocks (Arizona)
Picture Rocks (Pennsylvania)